Яп ван Дорп (; ) — нидерландский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

В составе мужской сборной Нидерландов — участник чемпионатов мира  и .

Достижения

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 2017 Spotlight on: Netherlands | Ford World Men’s Curling Championship | EYE OPENER — SUNDAY, APRIL 2, 2017 (page 7)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Нидерландов